Sup eller SUP kan syfta på:

sup – ett litet glas brännvin eller annan spritdryck, se snaps
SUP – särskild utskrivningsprövning, en påföljd som i Sverige kan utdömas för den som döms till rättspsykiatrisk vård
sup – supremum, inom matematik en mängds minsta övre begränsning
<sup>...</sup> – HTML-kod för att rendera text i exponentläge (upphöjt läge, "superscript")
SUP – stand up paddleboarding, på svenska paddelsurfing